Эдуард Бренценс (, 2 июля 1885, Мадлиенская волость, Рижский уезд, Лифляндская губерния, Российская империя — 17 апреля 1929, Рига) — латышский живописец, график, театральный художник, иллюстратор и декоратор. Один из основателей латышской профессиональной сценографии.

Биография 
Родился в крестьянской семье. После окончания школы, с 1902 по 1909 (с перерывами) обучался декорации и росписи по стеклу в Центральном училище технического рисования в Петербурге (теперь Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица). После окончания училища два года обучался витражному искусству и росписи стекла у двоюродного брата К. Бренцена.

Затем вернулся в Латвию. Выступал как актëр и художник-декоратор в любительских театрах.

Участник Первой мировой войны. В 1915 году был призван в русскую армию, участвовал в сражениях, в 1917 в Галиции получил тяжелое ранение.

После выздоровления занялся живописью, начал работать в любительском Валмиерском латышском драмтеатре.

В 1918—1919 активно участвовал в культурной жизни Валмиеры, работал учителем (до 1921 года), читал лекции об искусстве, организовывал выставки, создал и руководил обществом художников и писателей. В 1918 основал объединение художников «Baltā vārna» («Белая ворона»).

В 1921 переехал в Ригу, где работал школьным учителем рисования.

Э. Бренценс был членом Объединения независимых художников (с 1920 года), участвовал в выставках художественного общества «Садарбс».

В последние годы жизни жил и преподавал в городах Мадона и Цесвайне.

Умер в Риге, похоронен на кладбище Матиса.

Творчество 
Эдуард Бренценс — автор пейзажей, портретов, мифических и исторических композиций и книжных иллюстраций. Внëс большой вклад в развитие латышской сценографии.

Картинам (в частности, «В 1905 году») и иллюстрациям Бренценса присущи драматическая символика, выразительность образов.

Примечания

Литература 
 Ilustrēts žurnāls — Rīga, 1926 — Nr. 4.
 Māksla un arhitektūra biogrāfijās. Atb. red. A. Vilsons — Rīga, 1995 — 1. sēj.
 Siliņš J. Latvijas māksla 1915—1940 — Stokholma, 1988 — 1. sēj.

Ссылки 
 Галерея классического искусства «Антония». Бренценс Эдуард

Художники Латвии
Графики Латвии
Сценографы Латвии
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Художники-иллюстраторы Латвии
Участники Первой мировой войны (Россия)
Художники-портретисты Латвии
Художники-пейзажисты Латвии
Похороненные на кладбище Матиса